Deeke ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Deeke (* 1974), mexikanischer Fußballspieler
 Hercílio Deeke (1910–1977), brasilianischer Jurist und Politiker
 José Deeke (1875–1931), brasilianischer Geodät und Kartograf
 Udo Deeke (1905–1985), brasilianischer Politiker

Siehe auch:
 Deecke
 Deeken